Ci-dessous, la liste des ponts sur la Saône.

Vosges 
 Vioménil - 5 ponts (chemins forestiers) entre le village et la Bataille
 Belrupt - route et ancien viaduc ferroviaire
 Bonvillet - D 460 (Forge Kaitel)
 Bonvillet - D 5
 Darney – D 164
 Attigny (pont au village)
 Attigny (pont à la Cabiole)
 Claudon (Le Hubert)
 Monthureux-sur-Saône - Pont de la Perche (2 ponts - D 460)
 Monthureux-sur-Saône - Pont Colas - D 460
 Monthureux-sur-Saône - Pont des Prussiens
 Monthureux-sur-Saône - Pont du Faubourg - D 2
 Mont de Savillon à Monthureux-sur-Saône 
 Godoncourt - D 15b
 Lironcourt
 Châtillon-sur-Saône – D 417

Haute-Saône 
 Jonvelle
 Bourbévelle – Montcourt – D 247
 Ranzevelle – Corre – Ancien pont ferroviaire
 Ranzevelle – Corre - D 44
 jonction avec le canal de l'Est
 Ormoy – Aisey-et-Richecourt
 Barrage de Cendrecourt
 Cendrecourt – Jussey – CD 46
 SNCF ligne Paris-Bâle
 ancien bac de Miévillers (Cendrecourt)
 Montureux-lès-Baulay – Buffignécourt – CD 54
 Fouchécourt - Baulay
 Port-d'Atelier – Amance – CD 57
 Conflandey – CD 152 :2 ponts
 Port-sur-Saône – RN 19
 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin – CD 3
 canal souterrain, "voûte" de Saint Albin, , date de 1880
 Traves
 Rupt-sur-Saône – Chantes – CD 199
 Fédry - Cubry-lès-Soing
 Vanne – Soing – CD 101
 Ray-sur-Saône – Queutrey – CD 27
 Seveux – CD 5
 ancienne ligne SNCF Vesoul à Gray
 Savoyeux – Mercey-sur-Saône
 tunnel de Savoyeux
 Autet – Quitteur – CD 2
 Prantigny – CD 2
 Rigny
 Gray – CD 67
 Gray – CD 475
 Apremont – CD 269

Côte d'Or 
 Talmay – Broye – CD 30
 canal de la Marne à la Saône
 Pontailler-sur-Saône – CD 959
 Lamarche-sur-Saône – CD 166
 Auxonne – RN 5
 Viaduc ferroviaire
 Autoroute A39
 Les Maillys - Saint-Seine-en-Bâche– CD 31
 Losne - Saint-Jean-de-Losne – CD 968
 Viaduc ferroviaire
 Charrey-sur-Saône - Pagny-la-Ville
 Autoroute A36
 Pouilly-sur-Saône - Seurre
 Chivres - Trugny

Saône-et-Loire 
 Bragny-sur-Saône - Verdun-sur-le-Doubs - D11
 Allerey-sur-Saône - Verdun-sur-le-Doubs - D970 et viaduc ferroviaire
 Gergy - Verjux
 Gergy - Verjux
 Pont de Bourgogne à Chalon-sur-Saône<ref>Construit en 1992 et supportant un trafic routier de 25000 véhicules par jour, ce pont de 352 mètres, avec ses haubans en semi-harpe et sa structure suspendue, présente une architecture typique du XX siècle. Il a été restauré en deux phases : ses haubans en 2020 et puis ses pylônes (qui ont été repris et corsetés en béton fibré à ultra haute performance) en 2021-2022, moyennant un coût, pour le département de Saône-et-Loire, de 7,5 millions d'euros. Source : 71-Le Mag''' (revue trimestrielle du conseil départemental de Saône-et-Loire), n° 31, janvier 2023 (pages 6 et 7).</ref>
 Ponts D19 (Pont Saint-Laurent suivi du pont sur la Genise, bras secondaire de la Saône) à Chalon-sur-Saône
 Pont N 73 (Pont Jean-Richard) à Chalon-sur-Saône
 Pont (ferroviaire) des Dombes à Chalon-sur-Saône
 Pont de Bresse à Lux et Saint-Marcel (Saône-et-Loire)
 Marnay - Ouroux-sur-Saône - D6
 Gigny-sur-Saône - Saint-Germain-du-Plain - D18
 Pont Roger-Gautheron - Tournus - D37
 Tournus - Lacrost - D975

 Saône-et-Loire / Ain 
 Pont entre Uchizy et Arbigny (portant la D163)
 Pont de Fleurville entre Montbellet et Pont-de-Vaux
 Pont nord - autoroute A40
 Pont Saint-Laurent entre Mâcon et Saint-Laurent-sur-Saône (N79)
 Pont François-Mitterrand de Mâcon
 Viaduc ferroviaire de la ligne Mâcon - Bourg
 Viaduc autoroute A 406
 Viaduc de la LGV Sud-Est
 Pont d'Arciat entre Crêches-sur-Saône et Cormoranche-sur-Saône
 Pont Saint-Romain Saint-Symphorien-d'Ancelles - Saint-Didier-sur-Chalaronne

 Rhône / Ain 
 Dracé - Thoissey
 Belleville - Guéreins
 Saint-Georges-de-Reneins - Montmerle-sur-Saône
 Pont suspendu de Beauregard entre Villefranche-sur-Saône et Beauregard - CD44
 Villefranche-sur-Saône - Beauregard - D131 nouveau pont
 Pont de Frans entre Villefranche-sur-Saône et Jassans-Riottier - D904
 Anse - Saint-Bernard 
 Passerelle de Trévoux entre Quincieux et Trévoux
 Pont entre Quincieux et Trévoux - D87
 autoroute A46

 Rhône 
 Neuville-sur-Saône
 Couzon-au-Mont-d'Or - Rochetaillée-sur-Saône - (pont suspendu)
 Collonges-au-Mont-d'Or - Fontaines-sur-Saône
 viaduc ferroviaire de Collonges-au-Mont d'Or Pont Paul-Bocuse
 Collonges-au-Mont-d'Or - Caluire-et-Cuire (le Bois Roux)
à Lyon : 
 Pont de l'Île-Barbe'' entre Cuire-le-Bas (Caluire-et-Cuire) et Saint-Rambert ( de Lyon)
 Tunnel routier de Caluire passant sous la Saône (tronçon nord du boulevard de ceinture de Lyon)
 Pont Mazaryk
 Pont Georges-Clemenceau
 Pont Général Kœnig
 Passerelle de l'Homme de la Roche
 Passerelle Saint-Vincent
 Pont de la Feuillée
 ancien Pont du Change (détruit)
 Pont Maréchal Juin
 Passerelle du Palais de Justice
 Pont Bonaparte
 Passerelle Paul Couturier
 Pont Kitchener-Marchand
 Viaduc de l'autoroute A6
 Viaduc ferroviaire de la Quarantaine
 Viaduc ferroviaire de La Mulatière
 Pont de la Mulatière - Autoroute A7

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ponts sur la Saône à Lyon

Saone